Јонашени има више значења:

 Јонашени (Трушешти), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Јонашени (Варфу Кампулуј), насеље у округу Ботошани у Румунији